Walter Harriman (1817-1884), homme politique américain
 Walter Harriman, personnage de l'univers de Stargate SG-1

Voir aussi